Beran ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Beran-Polly (1884–1945), österreichischer Maler, Komponist und Autor
 Andreas Beran (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Anton Beran (Toni Beran; 1925–2015), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Christa Beran, österreichische Gerechte unter den Völkern
 Felix Beran (1868–1937), österreichisch-schweizerischer Techniker, Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Ferdinand Beran (1903–1985), österreichischer  Chemiker
 Helmut Beran, (* 1939), österreichischer Statistiker und Hochschullehrer
 Jan Beran (* 1959), tschechisch-schweizerischer Komponist, Mathematiker und Statistiker

 Jonas Beran (* 1959), deutscher Prähistoriker
 Josef Beran (1888–1969), tschechoslowakischer Geistlicher, Erzbischof von Prag
 Karl Beran (1872–1944), österreichischer Bankbeamter im Ruhestand und Opfer des Holocaust, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Ladislav Beran (* 1967), tschechischer Schauspieler, Stuntman und Choreograf
 Lajos Berán (1882–1943), ungarischer Bildhauer und Medailleur
 Míla Beran (1904–1976), tschechoslowakischer Schauspieler
 Risa Beran (1888–1944), österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Robert Beran (* 1969), luxemburgischer Eishockeyspieler

 Stephanie Beran (* 1983), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Thierry Beran (* 1992), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Thomas Beran (1926–1998), deutscher Vorderasiatischer Archäologe